Saint-Paulien kan syfta på:

 Saint-Paulien, Haute-Loire – en kommun i Frankrike
 Saint-Paulien – psuedonym för den franska skribenten Maurice-Yvan Sicard (1910–2000)